Grenzmühle ist der Ortsname von

 Grenzmühle (Erbendorf), Ortsteil der Stadt Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Grenzmühle (Marquartstein), Ortsteil der Gemeinde Marquartstein, Landkreis Traunstein, Bayern